La  des championnats du monde de rink hockey masculin juniors se déroule en 2013 à Carthagène des Indes, en Colombie. Le Portugal remporte son  face à l'Espagne.

Organisation

Participants

Phase de poules

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Phase finale

Matchs de classement

-

-

-  

|}

Tableau final

Classement final

Meilleurs buteurs

Notes, références et liens Externes 

2013
Rink hockey masculin Juniors
Rink hockey masculin Juniors 2013
Rink hockey en 2013
Sport en Colombie en 2013
Événement sportif à Carthagène des Indes
Sport en octobre 2013